Obróbka wiórowa – rodzaj obróbki skrawaniem polegający na usuwaniu nadmiaru materiału narzędziami skrawającymi, których ostrza mają zdefiniowaną geometrię, a ich liczba jest ustalona. Oddzielony w czasie obróbki naddatek materiału zamieniony zostaje na wióry, a wykonywany proces przeprowadza się na obrabiarkach.

Sposoby realizacji obróbki wiórowej:
 frezowanie – kształtowanie płaszczyzn i powierzchni krzywoliniowych
 toczenie – do obróbki powierzchni obrotowych zewnętrznych i wewnętrznych
 wytaczanie – do obróbki powierzchni wewnętrznych
 wiercenie – wykonywanie otworów
 rozwiercanie – wykańczanie otworów walcowych
 powiercanie – powiększanie otworów walcowych
 przeciąganie i przepychanie – wykańczanie otworów niewalcowych
 struganie i dłutowanie – obróbka narzędziem wykonującym ruch posuwisto-zwrotny

Rodzaje obróbki wiórowej:

 zgrubna
 średnio dokładna
 dokładna
 bardzo dokładna

Zobacz też 
 obrabiarka
 technologia budowy maszyn 
 CNC
 obróbka ścierna

Przypisy

Bibliografia 
 J. Kaczmarek, "Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej", WNT, Warszawa 1970